Niemcy:
 Groß-Winternheim – dzielnica Ingelheim am Rhein
 Klein-Winternheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mainz-Bingen